

Toponymie 

 Danzé est une commune française du département de Loir-et-Cher.

Patronyme 

 Olive Danzé (1906-1968) est une religieuse française ;
 Romain Danzé (1986-) est un footballeur français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France